Svim na zemlji je hrvatska božićna skladba, na Božić često zamjenjuje dio mise kada se pjeva "Slava bogu na visini".

Svim na zemlji 

Svim na zemlji mir, veselje, 
Budi polag Božje volje. 
To sad nebo navješćuje 
I glas s neba potvrđuje.

Dobre volje svaka duša 
grijeha neka već ne kuša 
Nego hvali, diči Boga, 
Što je posl'o Sinka svoga.

Sinka svoga, Boga moga, 
S Ocem, Duhom jednakoga 
Duhom Svetim začetoga 
Od Djevice rođenoga.

Poveznice 
 Božićne skladbe

Božićne pjesme